Abstraktes Bild steht für:
 Abstraktes Bild (809-1), Gemälde des Dresdner Künstlers Gerhard Richter
 Abstraktes Bild (809-2), Gemälde des Dresdner Künstlers Gerhard Richter, siehe Abstraktes Bild (809-1)
 Abstraktes Bild (809-3), Gemälde des Dresdner Künstlers Gerhard Richter, siehe Abstraktes Bild (809-1)
 Abstraktes Bild (809-4), Gemälde des Dresdner Künstlers Gerhard Richter, siehe Abstraktes Bild (809-1)